Ши́шкино — село в составе Благодарненского городского округа Ставропольского края России.

География 
Расположено на реке Буйвола

На востоке: хутор Новоалександровский

Расстояние до краевого центра: 93 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

История 
Село Шишкинское (Шишкино) основано в 1800 году переселенцами из Харьковской и Воронежской губерний. Население занималось скотоводством и земледелием.

По другим данным, Шишкинское было образовано в 1807 году из хутора села Медведского в верховьях реки Буйволы. Кроме того, в документах за 1812 год упоминаются Шишкинские хутора при селе Медведском. Входило в состав Александровского, Пятигорского, Новогригорьевского и Благодарненского уездов.

В 1902 году в селе проживало 1349 человек; количество надельной земли составляло 5900 десятин (из них под посевами — 1399 десятин); количество голов крупного рогатого скота — 884, овец — 1260.

В августе и сентябре 1942 года, в период оккупации села, около села Шишкино нацистами были убиты эвакуированные евреи и пленные красноармейцы.

8 августа 1948 года районная газета «Трибуна ударника» опубликовала сообщение: «…Исполком Благодарненского районного совета депутатов трудящихся вынес решение об утверждении постановлений общих собраний колхозников с просьбой переименовать сельхозартели: „Революция мира“ в колхоз имени Калинина».

До 29 октября 1991 года село входило в Александрийский сельсовет. 29 октября 1991 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Благодарненском районе Шишкинский сельсовет с центром в селе Шишкино, выделенное из состава Александрийского сельсовета этого же района».

До 2017 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Шишкино.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года в селе проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке „Другие“):

Инфраструктура 
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 К северу от села расположено открытое кладбище площадью 40000 м²

Образование 
 Детский сад № 21.
 Средняя общеобразовательная школа № 16. Открыта 1 сентября 1965 года

Экономика 
В селе Шишкино расположены 6 организаций, предприятий, учреждений. Торговое обслуживание села осуществляет 6 торговых точек. Сельское хозяйство в основном виноградарство-виноделие.

Люди, связанные с селом 
 Дьяков Пётр Михайлович (1916, село Шишкино — 1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза

Памятники 

 Памятник Петру Михайловичу Дьякову.
 Братская могила 5 красных партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1923 года.
 Памятник-самолёт Су-15ТМ.
 29 ноября 2016 года, в рамках проекта «Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса и Центра «Холокост», около Шишкино были открыты два памятника жертвам Холокоста.

Примечания

Литература 
 
 Шишкинское село (Благодаринский уезд) // Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельско-хозяйственном отношениях», А. Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). Ставрополь, типография М. Н. Корицкого, 1897.
 с. Шишкино, Благодаринского уезда, 5 земского участка // Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области)". Н. Т. Михайлов. 1911.

Упразднённые муниципальные образования Благодарненского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Благодарненского района